The Law and the Man – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America 
 The Law and the Man – film del 1910 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Law and the Man – film del 1928 diretto da Scott Pembroke